

Чоловіки 
 Корнєєв Альберт Васильович — кандидат філософських наук (1972); кол. нар. деп. України.
 Корнєєв Анатолій Петрович — активіст Євромайдану, Герой України.
 Корнєєв Валерій Олексійович — український ентомолог, доктор біологічних наук.
 Корнєєв Віталій Олексійович (1993—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корнєєв Дмитро Ігорович — російський хокеїст, нападник.
 Корнєєв Костянтин Миколайович — російський хокеїст, захисник.
 Корнєєв Олександр Володимирович — російський волейболіст, олімпійський медаліст.
 Корнєєв Олександр Порфирович — український зоолог, теріолог.
 Корнєєв Олексій Олександрович — радянський футболіст.
 Корнєєв Петро Володимирович — прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Жінки 
 Корнеєва Валентина Іванівна — український архітектор-реставратор.
Російські прізвища